Квалификациите за Европейското първенство по футбол 2004 се провеждат от 7 септември 2002 до 19 ноември 2003 г. Петдесет от тогавашните петдесет и два национални отбора на страните членки на УЕФА се съревновават за 15 места във финалния турнир на Евро 2004. Домакинът на първенството  получава правото да се класира автоматично за финалите, а отборът на Казахстан не взема участие, тъй като футболната федерация на тази страна се е присъединила към УЕФА след изтеглянето на жребия за квалификационните групи.

Изиграват се общо 210 мача. Петдесетте отбора са разпределени в десет квалификационни групи. Всеки отбор играе с останалите тимове от своята група два пъти – веднъж като домакин и веднъж като гост. Победителите в десетте групи се класират директно за Евро 2004, а десетте отбора, завършили на второ място, участват в баражи, за да определят останалите пет финалиста. Заедно с домакина Португалия общо 16 отбора участват на Евро 2004.

Група 1 

Франция се класира за първенството.

Група 2 

Дания се класира за първенството.

Група 3 

Чехия се класира за първенството.

Група 4 

Швеция се класира за първенството.

Група 5 

Германия се класира за първенството.

Група 6 

Гърция се класира за първенството.

Група 7 

Англия се класира за първенството.

Група 8 

България се класира за първенството.

Група 9 

Забележка: Югославия беше преименувана на Сърбия и Черна гора през февруари 2003 г.Италия се класира за първенството.

Група 10 

Швейцария се класира за първенството.

Баражи 

Холандия се класира за първенството с общ резултат 6-1.

Хърватия се класира за първенството с общ резултат 2-1.

Русия се класира за първенството с общ резултат 1-0.

Испания се класира за първенството с общ резултат 5-1.

Латвия се класира за първенството с общ резултат 3-2.

Вижте също 
 Европейско първенство по футбол 2004

Външни препратки 
 Официалният архив на УЕФА 

Европейско първенство по футбол 2004